Valatka ist ein männlicher litauischer Familienname.

Personen 
Jonas Valatka (*  1949), Politiker, Mitglied des Seimas
 Rimvydas Valatka  (* 1956),  Journalist, Publizist und Politiker, Mitglied des Seimas

Familienname
Litauischer Personenname